CESCR steht für:
 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (auch ICESCR)
 UN-Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

CESCR